Каменский сельский Совет — сельский Совет на территории Логойского района Минской области Республики Беларусь.

Каменский сельсовет расположен на северо-востоке Логойского района в 40 километрах от районного центра — Логойска и в 80 километрах от города Минска.

На территории сельсовета расположен мемориальный комплекс «Хатынь».

Состав 
Каменский сельсовет включает 23 населённых пункта:
 Ганцевичи — деревня.
 Желуды — деревня.
 Закалюжье — деревня.
 Заценье — деревня.
 Козинец — деревня.
 Камено — агрогородок.
 Каменская Слобода — деревня.
 Липки — деревня.
 Малиновка — деревня.
 Мокрадь — деревня.
 Новоганцевичи — деревня.
 Новоганцевичская Слобода — деревня.
 Новоганцевичская Рудня — деревня.
 Пограничье — деревня.
 Подлапье — деревня.
 Селище — деревня.
 Середнее — деревня.
 Стаецкие — деревня.
 Стайки — деревня.
 Староганцевичская Слобода — деревня.
 Фильяново — деревня.
 Хворостени — деревня.
 Чмелевичи — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Лавоша — деревня.
 Раловка — деревня.

Производственная сфера 
 СПК «Камено», основное направление- мясо-молочное
 Каменское лесничество

Социально-культурная сфера 
 ГУО «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа»
 Каменский Дом культуры
 Каменская врачебная амбулатория, Ганцевичский и Закалюжский ФАПы, аптека в д. Камено
 Каменская сельская библиотека

См. также 
 Логойский район

Примечания

Ссылки 
 Логойский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Логойского района